Мусанго:
 Мусанго, Арчфелл (род. 1959) — замбийский легкоатлет.
 Мусанго, Жереми Обуне (род. 2002) — габонский футболист.